
Termin -{TK}- ima više značenja.

 Tečni kristal, materijal
 Timidinska kinaza, enzim
 Тузлански кантон, кантон у Федерацији БиХ
 Tk (софтвер)